По́горье (, ) — хутор в Сморгонском районе Гродненской области Белоруссии.

Входит в состав Жодишковского сельсовета.

Расположен в северной части района. Расстояние до районного центра Сморгонь по дороге — около 21,5 км, до центра сельсовета агрогородка Жодишки по прямой — чуть менее 2,5 км. Ближайшие населённые пункты — Буянцы, Козярники, Копачи.

Согласно переписи население Погорья в 1999 году насчитывало 4 жителя.

Через хутор проходит грунтовая автомобильная дорога местного значения  Буянцы — Погорье — Козярники.

Примечания

Ссылки 
 Сморгонский райисполком 

Населённые пункты Сморгонского района